20-й розыгрыш женской Лиги чемпионов ЕКВ (60-й с учётом Кубка европейских чемпионов) проходил с 8 октября 2019 года с участием 25 клубных команд из 17 стран-членов Европейской конфедерации волейбола. 

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 соревнования не были завершены.

Система квалификации 
Розыгрыш Лиги 2019/2020 годов состоит из квалификационного раунда и основного турнира (групповой этап и плей-офф). Заявить по одной команде в квалификационный раунд получили возможность все страны-члены Европейской конфедерации волейбола, не имеющие прямой путёвки в основную стадию. В квалификации разыгрывались 2 путёвки в групповой этап. 18 команд получили места в групповом этапе минуя квалификацию. Эти 18 мест распределены по рейтингу ЕКВ на 2020 год, учитывающему результаты выступлений клубных команд стран-членов ЕКВ в Лиге чемпионов на протяжении трёх сезонов (2016/2017—2018/2019). Согласно ему прямое представительство в Лиге получили клубы из 10 стран: Турция, Италия, Россия (все по 3 команды), Польша, Франция (обе по 2 команды), Румыния, Германия, Словения, Белоруссия, Болгария (все по 1 команде). После отказа от участия представителя Белоруссии вакантное место было передано Финляндии.

Возможностью заявить по одной команде в квалификационный раунд воспользовались 7 стран: Албания, Босния и Герцеговина, Венгрия, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия.

Команды-участницы

Основной турнир

Квалификация

Система проведения розыгрыша 
С квалификационного раунда в розыгрыше участвовали 7 команд. Во всех стадиях квалификации (всего две) применяется система плей-офф, то есть команды делятся на пары и проводят между собой по два матча с разъездами. Победителем пары выходит команда, одержавшая две победы. В случае равенства побед победителем становится команда, набравшая в рамках двухматчевой серии большее количество очков (за победу 3:0 и 3:1 даётся 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 — 1, за поражение 1:3 и 0:3 очки не начисляются). Если обе команды при этом набрали одинаковое количество очков, то назначается дополнительный («золотой») сет, победивший в котором выходит в следующий раунд соревнований. Команды, победившие в матчах 2-го раунда квалификации вышли в основной турнир Лиги. Команды не прошедшие квалификацию получили возможность стартовать в розыгрыше Кубка ЕКВ.

Основной турнир состоит из предварительного этапа и плей-офф. На предварительном этапе 20 команд-участниц разбиты на 5 групп. В группах команды играют с разъездами в два круга. Приоритетом при распределении мест в группах является общее количество побед, затем число набранных очков, соотношение выигранных и проигранных партий, соотношение мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начисляются. В четвертьфинал плей-офф выходят победители групп и три команды из пяти, имеющие лучшие показатели среди занявших вторые места. 

8 команд-участниц четвертьфинала плей-офф делятся на пары и проводят между собой по два матча с разъездами. Победителем пары выходит команда, одержавшая две победы. В случае равенства побед победителем становится команда, набравшая в рамках двухматчевой серии большее количество очков, система начисления которых аналогична применяемой на предварительном этапе и в квалификации. Если обе команды при этом набрали одинаковое количество очков, то назначается дополнительный («золотой») сет, победивший в котором выходит в полуфинал. Система полуфинала плей-офф аналогично четвертьфиналу. Победители полуфинальных пар выходят в финал.

Финал состоит из одного матча, который будет проведён на нейтральной поле. 

Жеребьёвка предварительного этапа основного турнира прошла в Софии 25 октября 2019 года . По её результатам были сформированы 5 групп предварительного этапа основного турнира (в таблицах приведён состав групп с учётом результатов квалификации).

Квалификация

1-й раунд 
8-9/ 15-16.10.2019

 «Лука Бар» (Бар) —  «Вашаш-Обуда» (Будапешт) 
 8 октября. 0:3 (12:25, 17:25, 7:25).
 15 октября. 0:3 (10:25, 19:25, 16:25).

 «Младост» (Загреб) —  «Химик» (Южное) 
 9 октября. 3:0 (25:17, 25:17, 27:25).
 15 октября. 0:3 (23:25, 23:25, 21:25). «Золотой» сет — 8:15.

 «Партизани» (Тирана) —  «Бимал-Единство» (Брчко) 
 9 октября. 3:1 (15:25, 25:22, 25:20, 25:20).
 16 октября. 3:2 (25:21, 19:25, 25:18, 21:25, 15:13).

2-й раунд 
22-23/ 29-31.10.2019

 «Оломоуц» (Оломоуц) —  «Химик» (Южное) 
 22 октября. 2:3 (25:22, 12:25, 25:23, 20:25, 13:15).
 29 октября. 3:2 (18:25, 23:25, 25:19, 26:24, 15:13). «Золотой» сет — 13:15.

 «Вашаш-Обуда» (Будапешт) —  «Партизани» (Тирана) 
 23 октября. 3:0 (25:19, 25:20, 25:16).
 31 октября. 3:0 (25:19, 25:17, 25:16).

Итоги 
2 победителя 2-го раунда квалификации («Вашаш-Обуда» и «Химик») вышли в основной турнир Лиги чемпионов. Все остальные команды, участвовавшие в квалификации, включены в розыгрыш Кубка ЕКВ.

Предварительный этап 
19 ноября 2019 — 18 февраля 2020

Группа А 

 19.11: Эджзаджибаши — Фенербахче 3:2 (25:23, 25:18, 23:25, 22:25, 15:10).
 20.11: Будовляни — Виести 3:1 (25:16, 25:12, 18:25, 25:22).

 26.11: Виести — Эджзаджибаши 0:3 (22:25, 10:25, 14:25).
 28.11: Фенербахче — Будовляни 3:0 (25:20, 25:12, 25:13).

 18.12: Будовляни — Эджзаджибаши 0:3 (17:25, 16:25, 22:25).
 18.12: Виести — Фенербахче 0:3 (10:25, 16:25, 14:25).

 22.01: Эджзаджибаши — Виести 3:0 (25:16, 25:13, 25:13).
 22.01: Будовляни — Фенербахче 0:3 (20:25, 21:25, 22:25).

 5.02: Виести — Будовляни 0:3 (31:33, 21:25, 19:25).
 6.02: Фенербахче — Эджзаджибаши 2:3 (22:25, 25:16, 24:26, 25:20, 10:15).

 18.02: Эджзаджибаши — Будовляни 3:2 (17:25, 25:27, 25:19, 25:21, 15:7).
 18.02: Фенербахче — Виести 3:0 (25:17, 25:12, 25:14).

Группа B 

 20.11: Вакыфбанк — Савино Дель Бене 2:3 (21:25, 25:19, 25:13, 15:25, 11:15).
 20.11: Локомотив — Нова-КБМ-Браник 3:0 (25:18, 25:14, 25:11).

 27.11: Нова-КБМ-Браник — Вакыфбанк 0:3 (13:25, 17:25, 14:25).
 27.11: Савино Дель Бене — Локомотив 3:1 (26:24, 23:25, 26:24, 25:21).

 17.12: Локомотив — Вакыфбанк 2:3 (34:32, 25:21, 19:25, 24:26, 10:15).
 18.12: Савино Дель Бене — Нова-КБМ-Браник 3:0 (25:16, 25:22, 25:16).

 22.01: Локомотив — Савино Дель Бене 2:3 (17:25, 25:23, 21:25, 25:16, 12:15).
 23.01: Вакыфбанк — Нова-КБМ-Браник 3:0 (25:15, 25:11, 25:10).

 4.02: Нова-КБМ-Браник — Локомотив 0:3 (17:25, 21:25, 18:25).
 5.02: Савино Дель Бене — Вакыфбанк 0:3 (26:28, 19:25, 21:25).

 18.02: Вакыфбанк — Локомотив 3:0 (25:22, 25:11, 25:18).
 18.02: Нова-КБМ-Браник — Савино Дель Бене 1:3 (25:23, 20:25, 20:25, 14:25).

Группа C 

 19.11: ЛКС — Альянц 3:2 (16:25, 25:22, 25:19, 16:25, 15:10).
 20.11: Игор Горгондзола — Химик 3:0 (25:17, 25:10, 25:7).

 26.11: Химик — ЛКС 2:3 (25:23, 25:17, 20:25, 18:25, 8:15).
 27.11: Альянц — Игор Горгондзола 3:1 (11:25, 25:20, 25:18, 25:23).

 17.12: ЛКС — Игор Горгондзола 2:3 (25:22, 15:25, 9:25, 25:19, 10:15).
 17.12: Химик — Альянц 1:3 (22:25, 16:25, 25:22, 26:28).

 23.01: Игор Горгондзола — Альянц 3:0 (25:11, 25:22, 25:19).
 23.01: ЛКС — Химик 3:1 (25:15, 25:19, 23:25, 25:22).

 4.02: Химик — Игор Горгондзола 0:3 (14:25, 14:25, 12:25).
 5.02: Альянц — ЛКС 3:1 (17:25, 28:26, 25:16, 25:18).

 18.02: Игор Горгондзола — ЛКС 3:0 (25:21, 25:20, 26:24).
 18.02: Альянц — Химик 3:0 (25:21, 25:19, 25:17).

Группа D 

 19.11: Имоко Воллей — Вашаш-Обуда 3:2 (21:25, 25:20, 25:10, 23:25, 15:4).
 19.11: Нант — Альба-Блаж 3:1 (25:19, 20:25, 25:12, 25:16).

 26.11: Вашаш-Обуда — Нант 0:3 (23:25, 22:25, 11:25).
 27.11: Альба-Блаж — Имоко Воллей 0:3 (22:25, 14:25, 22:25).

 17.12: Нант — Имоко Воллей 0:3 (22:25, 18:25, 22:25).
 19.12: Вашаш-Обуда — Альба-Блаж 1:3 (20:25, 16:25, 25:13, 18:25).

 21.01: Нант — Вашаш-Обуда 3:1 (25:23, 15:25, 25:22, 25:18).
 22.01: Имоко Воллей — Альба-Блаж 3:0 (25:16, 25:16, 25:17).

 5.02: Альба-Блаж — Нант 3:1 (27:29, 25:13, 27:25, 25:21).
 6.02: Вашаш-Обуда — Имоко Воллей 0:3 (12:25, 19:25, 13:25).

 18.02: Имоко Воллей — Нант 3:0 (25:23, 25:19, 25:17).
 18.02: Альба-Блаж — Вашаш-Обуда 3:0 (25:23, 25:16, 25:21).

Группа E 

 19.11: РК де Канн — Марица 3:1 (26:24, 18:25, 25:7, 25:19).
 21.11: Динамо — Уралочка-НТМК 3:1 (25:18, 22:25, 25:17, 25:20).

 27.11: Марица — Динамо 1:3 (18:25, 25:22, 17:25, 17:25).
 27.11: Уралочка-НТМК — РК де Канн 2:3 (28:26, 14:25, 25:23, 16:25, 12:15).

 17.12: РК де Канн — Динамо 3:0 (25:22, 28:26, 25:22).
 19.12: Уралочка-НТМК — Марица 3:2 (25:17, 18:25, 18:25, 25:22, 15:13).

 21.01: РК де Канн — Уралочка-НТМК 2:3 (26:24, 22:25, 21:25, 25:21, 13:15).
 23.01: Динамо — Марица 1:3 (23:25, 25:18, 23:25, 17:25).

 5.02: Марица — РК де Канн 3:1 (17:25, 25:18, 25:12, 25:21).
 6.02: Уралочка-НТМК — Динамо 0:3 (20:25, 16:25, 23:25).

 18.02: Динамо — РК де Канн 3:0 (25:22, 25:20, 25:22).
 18.02: Марица — Уралочка-НТМК 3:2 (25:19, 21:25, 25:17, 22:25, 20:18).

Итоги 
По итогам предварительного этапа в четвертьфинал плей-офф вышли победители групп («Эджзаджибаши», «Вакыфбанк», «Игор Горгондзола», «Имоко Воллей», «Динамо» Москва) и три лучшие команды из числа занявших в группах вторые места («Фенербахче», «Савино Дель Бене», «Альянц»).

Четвертьфинал 
3—5/ 10—12 марта 2020.

 «Фенербахче» (Стамбул) —  «Игор Горгондзола» (Новара)
матчи перенесены, а затем отменены.  

 «Динамо» (Москва) —  «Вакыфбанк» (Стамбул)
3 марта. 0:3 (13:25, 17:25, 17:25).  
12 марта. 0:3 (13:25, 18:25, 15:25).

 «Савино Дель Бене» (Скандиччи) —  «Эджзаджибаши» (Стамбул)
матчи перенесены, а затем отменены. 

 «Альянц» (Штутгарт) —  «Имоко Воллей» (Конельяно)
4 марта. 0:3 (17:25, 16:25, 20:25).  
ответный матч перенесён, а затем отменён.

Решение о завершении соревнований 
23 апреля 2020 решением Административного совета ЕКВ оставшаяся часть еврокубкового сезона не будет завершена из-за пандемии коронавируса COVID-19, а все трофеи будут считаться неразыгранными.

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов 2019/2020 на сайте ЕКВ

Лига чемпионов ЕКВ
Лига чемпионов ЕКВ
Лига чемпионов ЕКВ